Григорополи́сская — станица в Новоалександровском районе (городском округе) Ставропольского края России. 

Родина ученического производственного движения. Первая ученическая производственная бригада была организована 15 марта 1954 года.

Варианты названия 
 Григориполисская,
 Григориполисский,
 Григорополисский.

География 
Станица расположена на правом берегу реки Кубань, при впадении в неё небольшого правого притока Камышеваха

Расстояние до краевого центра: 77 км. Расстояние до районного центра: 26 км.

Железнодорожная станция Григорополисская на ветке Кавказская (г. Кропоткин) — Ставрополь расположена в 19 км к северу от станицы, в посёлке Темижбекский.

История 

В 1784 году был построен Григориполисский редут (Григориполис)
в составе Азово-Моздокской укреплённой линии. Названия редуту было дано в честь Григория Потёмкина. Службу в редуте в тёплое время года несли солдаты и казаки.

Согласно высочайшему повелению от 28 февраля 1792 года на Кавказскую линию в 1794 году переселена тысяча семейств донских казаков, образовавших Кубанский казачий полк. Ими основаны шесть новых станиц при крепостях Усть-Лабинской, Кавказской, Прочноокопской; а также при Григориполисском укреплении, Темнолесском ретраншементе и Воровсколесском редуте. В отличие от других станиц, основатели Григориполисской прибыли из станиц на Хопре. В 1816 году в станице насчитывалось 170 домов, проживал 691 мужчина и 722 женщины. В 1860 году — 495 дворов: 4046 казаков и 74 иногородних, на службе находилось 2 офицера и 504 казака.

До революции станица входила в Лабинский отдел Кубанской области.
Центральная площадь Григорополисской носит имя полного кавалера ордена Славы Ивана Михайловича Калиничева.

В 1924—1929 годах была центром Григориполисского района.

До 1 мая 2017 года станица была административным центром упразднённого Григорополисского сельсовета.

Население 

 Гендерный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали 4314 мужчин (48,00 %) и 4674 женщины (52,00 %).

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке "Другие"):

Инфраструктура 
 Централизованная клубная система

Образование 
 Детский сад № 17 «Светлячок». Открыт 7 ноября 1970 года
 Детский сад № 13 «Огонёк»
 Детский сад № 16 «Ромашка»
 Средняя общеобразовательная школа № 2
 Средняя общеобразовательная школа № 18
 Сельскохозяйственный техникум имени атамана М. И. Платова
 Школа-интернат № 11 VIII вида
 Детский дом № 24 «Аврора»

Экономика 
Племколхоз «Россия». Образован 9 сентября 1921 года

Средства массовой информации 
С февраля 2005 года в станице издается «Григориполисская Правда». Учредитель и издатель — Григорополисский сельсовет. Газета выходит тиражом 999 экземпляров, публикует «местная станично-хуторская газета», как правило, распоряжения Григорополисского сельсовета, новости станицы, хутора Керамик и колхоза «Россия», частные объявления и рекламу. Редактор — Орлова Юлия Борисовна.

Известные уроженцы 

 Иноземцев, Иван Дмитриевич (1843—1913) — управляющий Владикавказской железной дороги с 1879 по 1913 год, тайный советник, кавалер орденов Святого Станислава I, II, III степеней, Владимира III и IV степеней, Анны III степени, Льва и Солнца I, II, III степеней. В 1914 году прах И. Д. Иноземцева перенесен с Новодевичьего кладбища в Москве в часовню-усыпальницу на станции Каррас под Пятигорском, а населенный пункт был переименован в поселок Иноземцево.
 Филимонов, Александр Петрович (1866—1948) — российский военачальник, атаман Кубанского казачьего войска
 Морщинин, Константин Андреевич (1904—1973) — советский партийный и государственный деятель
 Калиничев, Иван Михайлович (1906—1954) — полный кавалер ордена Славы

Памятники 
 Братская могила 15 воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн. 1918—1920, 1942—1943, 1948 годы
 Памятник первым комсомольцам станицы Н. Полякову и П. Мартыненко, погибшим в 1920 году от белоказаков. 1962 год
 Памятник жертвам Холокоста в станице, где в октябре 1942 года немцами убиты около 150 человек, большинство из которых были еврейской национальности .

Кладбища 
В станице два общественных открытых кладбища — Северное, площадью 69 299 м², и Южное, площадью 44 973 м².

Примечания

Литература 

Азово-Моздокская укреплённая линия
Населённые пункты Новоалександровского района